Dykker er et flertydigt ord og kan være:

Dykker (person) – en person der beskæftiger sig med dykning
Dykker (søm) – et søm med et lille sømhovede, beregnet til at slå et lille stykke ned under træets overflade med en dyknagel

Se også
Dykkerne (dansk film)